Leander – postać z mitologii greckiej, kochanek Hero
 Leander – imię
 Leander z Sewilli – święty katolicki
 Leander – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson
okręty:
 Krążowniki lekkie typu Leander – brytyjskie krążowniki z okresu II wojny światowej
HMS Leander/HMNZS Leander – pierwszy z krążowników typu Leander,
 Fregaty typu Leander – brytyjskie fregaty z okresu powojennego
 HMS Leander – nazwa kilku okrętów brytyjskich
 Leander – gra na konsolę Sega Genesis i Atari ST wydana w 1991 przez Electronics Arts.